Музон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Музон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни